Rzeki:
 Usza – rzeka na Białorusi, dopływ Wilii
 Usza – rzeka na Białorusi, dopływ Niemna
 Usza – rzeka na Białorusi, dopływ Berezyny

Miejscowości:
 Usza – kibuc w Izraelu
 Usza (województwo dolnośląskie) – wieś w Polsce
 Usza (Galilea) – starożytne miasto w Zachodniej Galilei
 Usza Mała
 Usza Wielka
 Usza – wieś na Białorusi
 Usza 2 – wieś na Białorusi